La A1 Ethniki 2011-2012 è stata la 72ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Vasilīs Spanoulīs, 
A1 Ethniki MVP finali:  Vasilīs Spanoulīs, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Dušan Ivković, 
A1 Ethniki Difensore dell'anno:  Joey Dorsey, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Kōstas Papanikolaou, 
Quintetto ideale della A1 Ethniki:
 Vasilīs Spanoulīs, 
 Dīmītrīs Diamantidīs, 
 Kōstas Papanikolaou, 
 Giōrgos Printezīs, 
 Mike Batiste,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
2011-2012